Guna o Gunas puede referirse a:

 guna, concepto religioso hinduista (paz, acción y estupor).
 Guna, distrito en el estado de Madhia Pradesh (India).
 Guna, ciudad capital del distrito Guna
 Günəş, municipio en el rayón Beylagan (Azerbaiyán).
 monte Guna, en Etiopía.
 Guna (1992), película tamil con Kamal Hassan y Roshini y dirigida por Santhana Bharathi.
 Guna o Kuna, pueblo indígena de Panamá y Colombia.
 Guna o Kuna, lengua del pueblo Guna.